Die Liste der politischen Parteien in Namibia behandelt die Parteien in dem afrikanischen Staat Namibia.

In Namibia sind eine Vielzahl unterschiedlicher Parteien zugelassen, jedoch besteht in Namibia auf Grund der Dominanz der regierenden SWAPO die Tendenz zu einem Einparteiensystem.

Bestehende Parteien

Registrierte Parteien 
Stand: März 2022

Sonstige Parteien 
Sonstige politische Parteien und politische Bewegungen, die (Stand März 2022) nicht offiziell als Partei registriert sind.

1 Diese beiden Parteien haben im August 2012 eine Koalition beschlossen, die im September 2014 wieder aufgelöst wurde
2 Nicht von den namibischen Behörden zugelassen. Es handelt sich um eine Exilpartei.

Historische Parteien

Weblinks 
 Wahlkommission Namibias - Aktive Parteien (englisch)
 Political Parties in Namibia, Konrad Adenauer Stiftung, Januar 2022 (PDF)
 Namibisches Institut für Demokratie:Spot the Difference: Namibia’s Political Parties Compared (englisch; PDF-Datei; 531 kB)
 Verzeichnis namibischer Parteien (englisch)
 Weitere historische Parteien in Namibia

Einzelnachweise 

Namibia
!